Чхен — многозначный термин:
 Чхен  — псевдоним Ким Чхон Дэ, солиста поп-группы EXO.
 Чхён, Вильям — гонконгский каратист.